Questa è stata la prima edizione del torneo dal 1994.

In finale Lara Arruabarrena e Xenia Knoll hanno sconfitto Annika Beck e Evgenija Rodina con il punteggio di 6-1, 3-6, [10-8].

Teste di serie 
La testa di serie numero uno ha ricevuto un bye per il secondo turno.

  Julia Görges /  Bethanie Mattek-Sands (quarti di finale)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (semifinale, ritirate)

<li> Lara Arruabarrena /  Xenia Knoll (campionesse)
<li> Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ladies Championship Gstaad 2016
WTA Tour 2016